Промстрахкасса — касса взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации.

В годы нэпа и позднее, вплоть до 1960 года, недостаток промышленных товаров в СССР зачастую восполнялся кустарным производством и деятельностью промысловых и кустарных кооперативов. Прибыль таких кооперативов могла направляться на различные нужды:
 расширение производства;
 строительство жилья, клубов, спортивных сооружений (стадионы, водные и лодочные станции), санаториев, пионерлагерей, детских садов, домов отдыха и т. п.;
 прибыль, распределяемая среди членов по итогам года;
 взаимное кредитование и взаимопомощь через промстрахкассы.

Подчинение: Промстрахкасса — Облпромстрахсовет — Роспромстрахсовет.

С 1944 года областные промстрахкассы подчинялись Всесоюзному совету касс взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации (Всекопромсоветкасс).

«Промстрахкасса была ликвидирована вместе с промысловой кооперацией в конце 1950-х…». Все средства Промстрахкассы были конфискованы правительством Хрущёва.

Примечания 

Экономика СССР
Кооперативы